HMS Challenger ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Challenger (1806), eine britische Brigg, 1811 von Frankreich gekapert
 HMS Challenger (1813), eine britische Brigg, 1824 verkauft
 HMS Challenger (1826), eine Fregatte, 1835 gestrandet
 HMS Challenger (1858), eine Korvette, 1921 verkauft
 HMS Challenger (1902), ein Geschützter Kreuzer und Typschiff der Challenger-Klasse, 1920 abgewrackt
 HMS Challenger (1931), ein Forschungsschiff, 1954 abgewrackt
 HMS Challenger (K07), ein für das Sättigungstauchen gebautes Schiff, 1993 verkauft